

Patronymes
 Antoine Joux, chercheur en informatique ;
 Bernard de Joux (1925-1986), général français.

Géographie

Communes
 Joux est une commune française, située dans le département du Rhône et la région Rhône-Alpes ;
 Joux-la-Ville est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté ;
Lajoux est une commune du Jura, en Franche-Comté ;
 Châtel-de-Joux est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté ;
 Menétrux-en-Joux est une commune française, située dans le département du Jura et la région Franche-Comté ;
 Verrières-de-Joux est une commune française, située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté ;
Saint-Bonnet-de-Joux est une commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Saint-Germain-de-Joux est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes ;
Mijoux est une commune de l'Ain ;
 Saint-Paul-Cap-de-Joux est une commune française, située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées ;
 La Joux est une ancienne commune suisse, située dans le canton de Fribourg, faisant partie de la commune de Vuisternens-devant-Romont.

Autres
 la forêt de la Joux est situé dans le massif du Jura, à cheval sur les départements du Doubs et du Jura, en France ;
 la vallée et le lac de Joux sont situés dans le massif du Jura, dans le canton de Vaud, en Suisse ;
 le château ou fort de Joux, situé sur le territoire de la commune de La Cluse-et-Mijoux, dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.